Rieser ist ein deutschsprachiger Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Rieser ist die alemannische Form des oberdeutschen Familiennamens Reiser. Es ist eine Herkunftsbezeichnung von einer Örtlichkeit Ries oder ein Wohnstättenname für jemanden, der an einer buschreichen Stelle wohnt. Er leitet sich von Reisig bzw. Reisicht = Gesträuch – Gebüsch ab.

Varianten 
 Reiser
 Ries
 Riser
 Ryser

Namensträger 
 Andreas Rieser (1908–1966), österreichischer Priester und Opfer des Nationalsozialismus
 Anna Rieser (* 1989), österreichische Schauspielerin
 Darshano L. Rieser (* 1956), österreichischer Alpinist und Drachenflieger
 Ferdinand Rieser (1874–1944), deutscher Philologe, Bibliothekar und Direktor der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe
 Ferdinand Rieser (Theaterdirektor) (1886–1947), von 1929 bis 1938 Direktor des Zürcher Schauspielhauses
 Franz Rieser (1927–2007), österreichischer Attentäter
 Hans Rieser (* 1934), österreichischer Bildhauer
 Gerda Rieser-Cegnar, eine österreichische Rennrodlerin
 Karl Rieser (1902–1957), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Leonard M. Rieser (1922–1998), US-amerikanischer Physiker, der im Manhattan Project arbeitete
 Marianne Rieser (1899–1965), tschechoslowakisch-US-amerikanische Muse Alban Bergs
 Michael Rieser (1828–1905), österreichischer Maler und Kunstprofessor
 Peter Rieser (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ruth Rieser (* 1965), österreichische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Ruth Rieser (Schriftstellerin) (* 1941), schweizerische Schriftstellerin und Mundmalerin
 Stanley M. Rieser, US-amerikanischer Trainer für Pferderennen
 Tobias Rieser (* 1988), österreichischer Fußballspieler und Musiker, siehe Klangkarussell
 Ursula Schattner-Rieser (* 1966), österreichisch-französische Altorientalistin und Judaistin
 Walter Rieser (* 1940), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Willi Rieser (1936–2016), Schweizer Maler und Graphiker

Ortsnamen 
 Rieser (Gemeinde Weißkirchen), Ortsteil der Gemeinde Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark

Einzelnachweise 

Familienname